Chasyn (rivier), een rivier in de Russische oblast Magadan
 Chasyn (plaats), een plaats aan deze rivier

 district Chasynski, een gemeentelijk district, waarbinnen bovenstaande plaats en rivier liggen